USS Delaware ha sido el nombre recibido por seis buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al estado de Delaware (el primer estado de la Unión):

 fue una fragata de 24 [cañones] construida en 1776 y capturada por los británicos en 1777.

 fue un barco armado con 20 cañones adquirido en 1798. 

 fue un navío de línea de 74 cañones, botado en 1820 que ardió en 1861.

 fue un vapor de ruedas construido en 1861 y dado de baja en 1865.

 fue un vapor de hélice cuyo nombre hasta 1869 fue Piscataqua.

 fue un acorazado dado de alta en 1910 y desguazado bajo los términos del Tratado naval de Washington en 1924.

SP-467 (posteriormente AT-5S e YT-111) sirvió en la US Navy desde 1917 hasta 1923. Aunque oficialmente se le conoce como SP-467, en ocasiones, aparece listado bajo el nombre que tenía cuando era un mercante (Delaware).

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos